Quime (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 Quime (plaats), een plaats in deze gemeente